Лем-Корц (Лемкорц) () — село в Ножай-Юртовском районе Чеченской Республики. Входит в состав Беной-Веденского сельского поселения.

География 
Село расположено на левом берегу реки Бенойясси, у подножья горы Ашенете, в 28 км к юго-западу от районного центра — Ножай-Юрт и в 96 км к юго-востоку от города Грозный.

Ближайшие населённые пункты: на севере — село Корен-Беной, на северо-востоке — сёла Ожи-Юрт и Алхан-Хутор и на западе — село Беной-Ведено.

История

Улицы 
В селе всего две улицы — Восточная и Центральная.

Примечания 

Населённые пункты Ножай-Юртовского района